Уолтер Джонс:
 Джонс, Уолтер («Уоли»; род. 1942) — американский профессиональный баскетболист.
 Джонс, Уолтер («Ларри»; род. 1942) — американский профессиональный баскетболист.
 Джонс, Уолтер Джон Генри (1866—1932) — британский игрок в поло.
 Джонс, Уолтер Эмануэль (род. 1970) — американский актёр, мастер боевых искусств и танцор.